Avenida Las Torres puede hacer referencia a:

 Avenida Las Torres, avenida del sector poniente de Santiago de Chile.
 Avenida Las Torres, avenida de la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile.
 Avenida Las Torres, avenida de Bogotá, Colombia.
 Avenida Las Torres, estación planificada de la Línea 5 del Metro de Santiago de Chile.